Rogal – rodzaj pieczywa
 Rogal – szczyt w Górach Stołowych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Jest ich 6

 Rogal – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno
 Rogal – kolonia wsi Międzygórz w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Rogal – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek